Тереза Ганнибаловна Дурова (род. 3 октября 1953 года, Баку, АзССР, СССР) — российская артистка цирка, художественный руководитель Московского театра клоунады, впоследствии Театриума на Серпуховке и Театра Терезы Дуровой, народная артистка России (2003), дочь Терезы Васильевны Дуровой.

Биография 
Тереза Ганнибаловна Дурова родилась в цирковой семье, она — правнучка известного циркового артиста и дрессировщика Анатолия Дурова и дочь дрессировщицы, народной артистки РФ Терезы Васильевны Дуровой. Отец, Ганнибал Владимирович Наджаров, армянин, был сперва музыкантом, а потом вслед за супругой стал дрессировщиком. Тереза взяла фамилию матери, которую её мать, Тереза Васильевна, не стала менять после свадьбы и передала своей дочке.

Тереза Ганнибаловна приняла решение творить не на манеже, а на сцене.
 1982 год — окончила ГИТИС, режиссёрский факультет, мастерская Народного артиста СССР Марка Местечкина.
 1991 год — организовала в Москве Международный фестиваль клоунады (совместно с группой энтузиастов).
 1992 год — создала «Московский театр клоунады» (на базе Международного фестиваля клоунады), став его художественным руководителем и режиссёром; в 2010 году театр изменил имя на «Театриум на Серпуховке»; с 2020 года именуется «Театр Терезы Дуровой».

Личная жизнь 
 Тереза Ганнибаловна замужем за Сергеем Александровичем Абрамовым;
 сын Артём.

Творчество

Режиссёр спектаклей для детей 

 «12 месяцев, или Букет для принцессы»
 «Айболит»
 «Аленький цветочек»
 «Бай-бай, Храпелкин!»
 «Бессонница, или Возвращение Храпелкина»
 «Бу-ра-ти-но!»
 «Большая клоунская тусовка»
 «Вересковый мёд»
 «Волшебная лампа Аладдина»
 «Волшебная мельница Сампо»
 «Двенадцать месяцев»
 «Злодейские уроки, или Школа для нечисти»
 «Клоунцерт»
 «Клоунцерт. Вторая серия»
 «Клоунцерт. Приключения в городе Я»
 «Кошачий вальс»
 «Летучий корабль»
 «Маугли»
 «Огниво»
 «Однажды в Мексике: Кукурузный человечек»
 «Полный Пломбир»
 «Приключения волшебницы Натай»
 «Приключения на 4 сольдо»
 «Принц и нищий»
 «Раз, два и — в космос»
 «Сон в новогоднюю ночь»
 «Спящая красавица»
 «Театр Буратино»
 «Тайна волшебного зелья»
 «Царевна Несмеяна»
 «Что бывает раз в году»
 «Японская сказка. Меч самурая»

Режиссёр спектаклей для взрослой аудитории 

 «Баба CHANEЛЬ»
 «Безумный Happy End»
 «Дивертисмент»
 «До свадьбы — ЗАЖИВЕТ!»
 «Дон Хихот»
 «Евгений Онегин»
 «Игра на деньги»
 «Лишь бы не было детей»
 «Ниоткуда с любовью»
 «ФранкЭйнштейн»

Награды 
 Заслуженный артист РФ (25.08.1997).
 Народный артист РФ (19.05.2003).
 Премия «Олимпия» Фонда общественного признания достижений женщин России, 2005 г.
 Дважды лауреат театральной премии газеты «Московский Комсомолец».
 Российская Национальная актёрская премия имени Андрея Миронова «Фигаро» за создание «Театриума на Серпуховке», 2014 г.
 Премия города Москвы в области литературы и искусства за создание спектаклей «Летучий корабль», «Огниво», «Аленький цветочек», «Принц и нищий», 2014 г.
 Знак отличия города Москвы «За безупречную службу городу Москве» в течение 50 лет, 2019 г.
 Награда «Легенда детского театра» Международного большого детского фестиваля, 2020 г.

Примечания

Ссылки 
 Тереза Дурова, Народная артистка РФ, художественный руководитель «Театриума на Серпуховке»

Тереза Ганнибаловна
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа